Гиролт има више значења:

 Гиролт (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Гиролт (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији